Le Matin è una testata condivisa da alcuni giornali francofoni:
Le Matin, quotidiano della Svizzera romanda.
Le Matin, quotidiano privato algerino.
Le Matin du Sahara et du Maghreb, quotidiano marocchino.
Le Matin, giornale senegalese.

Le Matin è stata anche la testata di alcuni giornali oggi chiusi:
Le Matin, giornale francese fondato nel 1884 e chiuso nel 1944.
Le Matin de Paris, quotidiano francese fondato nel 1977 e chiuso nel 1988.
Le Matin, giornale belga chiuso nel 1998.